Schnattern ist ein bestimmter charakteristischer Tierlaut.

Schnattern ist der Ortsname von:

 Schnattern (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schnattern (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern

Siehe auch: